Spangles – film statunitense del 1926 diretto da Frank O'Connor
Spangles – film britannico del 1928 diretto da George J. Banfield